Jarmark Świętojański (Kraków)
 Jarmark Świętojański (Poznań)